John Schmidt kan henvise til flere personer:
 John Schmidt (fiktiv person) – fiktiv person i tv-serien P.I.S.
 John Schmidt (atlet) (født 1935) – dansk atlet.